Osoby:
 Jean Cugnot (1899–1933) – francuski kolarz torowy
 Nicolas-Joseph Cugnot (1725–1804) – francuski wynalazca
Technika:
 „Cugnot” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej